Fraser Aird (1995-), joueur de football international canadien ;
 Jock Aird (1926-2021), footballeur écossais et néo-zélandais.

 Kinn Hamilton McIntosh (1930-), femme de lettres britannique, auteure de romans policiers.

Voir aussi 
 Airds, une banlieue de Sydney